St. Andrew’s Cathedral, oder auch Cathedral Church of St. Andrew, heißen folgende Kathedralen:
 St Andrew’s Cathedral (Sydney), Australien
 St. Andrew’s Cathedral (Victoria, British Columbia), Kanada
 Kathedrale von Bordeaux, Frankreich, dem Heiligen Andreas gewidmet
 Agios Andreas (Patras), Griechenland
 Saint Andrew’s Cathedral (Parañaque), Philippinen
 St. Andrew’s Cathedral (Singapur)
 St.-Andreas-Kirche (Kiew), Ukraine

England:
 Kathedrale von Rochester, vor 1642
 Kathedrale von Wells, andernfalls die Cathedral Church of St Andrew, Wells
 St Andrew's Garrison Church (Aldershot)

Japan:
 St. Andrew’s Cathedral (Tokio)
 St. Andrew’s Cathedral (Yokohama)

Russland:
 Saint Andrew’s Cathedral (Kronstadt) 
 Saint Andrew’s Cathedral (Sankt Petersburg)

Schottland:
 St. Andrew’s Cathedral (Aberdeen)
 St. Andrew’s Cathedral (Dundee)
 St Andrew’s Cathedral (Glasgow)
 St. Andrew’s Cathedral, (Inverness)
 St Andrews Cathedral

Vereinigten Staaten:
 Cathedral von St. Andrew (Little Rock, Arkansas)
 Cathedral Church of Saint Andrew (Honolulu), Hawaii
 St. Andrew Cathedral (Silver Spring, Maryland)
 Cathedral of Saint Andrew (Grand Rapids, Michigan)
 St. Andrew’s Cathedral (Jackson, Mississippi)
 St. Andrew’s Cathedral (Philadelphia), Pennsylvania